Ресакинья ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Кампу-дас-Вертентис. Входит в экономико-статистический  микрорегион Барбасена. Население составляет 4557 человек на 2006 год. Занимает площадь 188,745 км². Плотность населения — 24,1 чел./км².

История 
Город основан 12 декабря 1954 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 43.809.854,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.613,75 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,725 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс